Николай Александрович Беретти (1852 — 1934?) — управляющий акцизными сборами Курской губернии;  (с 1913).

Биография 
Сын архитектора Александра Викентьевича Беретти родился в 1852 году.

В 1874 году окончил Санкт-Петербургский технологический институт — технологом 1-го разряда химического отделения. Начал службу помощником главноуправляющего имения князя Воронцова, управлял смологонными заводами и принимал участие при постройке Мариинского свеклосахароного завода. Затем был помощником директора Лебединского песочно-сахарного завода, директором Стеблевского свеклосахарного завода. Некоторое время заведовал Киевским водопроводом.

В 1881 году поступил на государственную службу, по сахарному акцизу; через год, 1 июля 1882 года, получил классный чин. С 1885 года состоял техником при Гродненском акцизном управлении, в 1886 году переименован в инженера-технолога. Был назначен управляющим акцизными сборами Гродненской губернии, затем — Курской губернии; 14 апреля 1913 года был произведён в чин действительного статского советника.

Был награждён орденами Св. Станислава 2-й ст (1902), Св. Анны 2-й ст. (1906) и Св. Владимира 4-й ст. (1911).

С 31 марта 1902 года — действительный член Владимирской губернской учёной архивной комиссии.

Умер в 1934 году, похоронен на Введенском кладбище Москвы.

Его дети: Лидия, Галина, Николай.

Примечания

Литература 
 Биографии выпускников ТИ // Технологический институт имени Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Сто лет. Т. 2. — , 1928. — С. 292.
 Беретти Николай Александрович // Список гражданским чинам IV класса. Испр. по 1 сент. 1915 г. Ч. 2. — С. 1882
 Волков С. В. Высшее чиновничество Российской империи. Краткий словарь.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1852 году
Инженеры Российской империи
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института (до 1917 года)